Vinícius Silva Lopes Souto (n. 1988), calciatore brasiliano
Vinícius Lopes da Silva (n. 1999), calciatore brasiliano